Urocystis är ett släkte av svampar. Urocystis ingår i familjen Urocystidaceae, ordningen Urocystidiales, klassen Ustilaginomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar
Urocystis